Ахмет Йенилмез () е турски актьор.

Биография 
Ахмет Йенилмез е роден на 20 декември 1966 година в град Орду, Турция.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Ахмет Йенилмез в SinemaTürk 
 Ахмет Йенилмез в IMDb 
 Ахмет Йенилмез в Diziler.com 

Турски актьори и актриси